Termenul Șoc poate însemna:

 Șoc (medicină) starea de șoc, urgență medicală caracterizată prin insuficiența circulatorie periferică

 Șoc (fizică) aici încadrându-se unda de șoc, luminoasă, mecanică sau termică.

 Șoc (psihic) care poate duce la o stare de șoc prin speriere la aflarea unei vești neașteptate rele, sau bune.